USS Iowa — кораблі ВМС США, названі на честь штату Айова.

 USS Ammonoosuc (1864) — паровий фрегат, збудований у 1864 році. Пізніше перейменований на «USS Iowa». Брав участь в Громадянській війні в США. Проданий у 1883 році.
 USS Iowa (BB-4) — лінійний корабель, збудований у 1897 році. Брав участь в іспано-американській війні. Потоплений як мішень 23 березня 1923 року.
 USS Iowa (BB-53) — планований лінійний корабель типу «Саут Дакота» (1920). Будівництво скасоване за результатами Вашингтонської морської угоди 1922 року.
 USS Iowa (BB-61) — лінійний корабель однойменного типу. Збудований у 1943 році. На службі протягом 1943-2012 років. Брав участь у Другій світовій та Корейській війнах. Перетворений на корабель-музей.
 USS Iowa (SSN-797) — запланований підводний човен типу «Вірджинія». Замовлений 28 квітня 2014 року. Закладений 20 серпня 2019 року.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни